Cyprus est le nom latin de l'île de Chypre, et c'est aussi le nom de  dans un grand nombre de langues vivantes (anglais, malais, néerlandais, slovaque)

 De nombreuses entreprises, associations ou manifestations basées à Chypre ont un nom anglais où figure le mot Cyprus : Cyprus Airways, la Cyprus Broadcasting Corporation, la Cyprus Cup, la Cyprus Mathematical Society, la Cyprus News Agency, la Cyprus Popular Bank, Cyprus Today, les Cyprus Turkish Airlines, la Cyprus University of Technology, la Bank of Cyprus, le Higher Technical Institute of Cyprus, le North Cyprus Cycling Tour, l'Open University of Cyprus, The Amateur Athletic Association of Cyprus
 Cyprus est une station du métro de Londres.